Dimitr Rànguelov (futbolista) (7 de maig de 1983), futbolista búlgar
 Dimitr Rànguelov (motociclista) (9 de maig de 1957), pilot de motocròs búlgar